Бёданти́т — минерал, гидроксилсульфатарсенат свинца и окисленного железа. Назван в 1826 году в честь Франсуа Бёдана, французского геолога и минералога.

Описание 

Состав: PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6.

Содержит (%): PbO — 31,35; Fe2O3 — 33,68; As2O5 — 16,14; SO3 — 11,24, Н2О — 7,59.

Сингония тригональная.

Плотность 4—4,3.

Твёрдость 3,5—4,5.

Цвет чёрный, тёмно-зелёный, коричневый.

Блеск стеклянный до смолистого (приближается к алмазному). Прозрачный до полупрозрачного. Редкий. Вторичный минерал, который возникает при изменении свинцовых руд, особенно сульфосолей.

Встречается в ассоциации с фармакосидеритом, скородитом, гематитом и кварцем.

Различают:

  Бёдантит-плюмбоярозит (по составу промежуточный между бёдантитом и ярозитом, ближе к ярозиту);
  Бёдантит фосфористый (коркит).

См. также 
 Список минералов

Литература

Ссылки 
 MinDat — Beudantite  Mineraldatenbank 
 http://www.webmineral.com/data/Beudantite.shtml 

Сульфаты (минералы)
Минералы свинца
Минералы алюминия
Арсенаты (минералы)
Гидроокислы (минералы)
Редкие минералы
Минералы, названные в честь людей